Олеся Александровна Березанская (2 ноября 2004, Орёл) — российская футболистка, выступающая на позиции полузащитник.

Футболом увлеклась в спортшколе «Чертаново». В 2019 привлекалась в юниорскую сборную России. С 2021 года привлекается в основной состав «Чертаново».

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки России
Игроки ЖФК «Чертаново»